Horvátország
Đurđic falu Ivanska községben, Belovár-Bilogora megyében
Đurđic falu Kőrös községben, Kapronca-Kőrös megyében
Novi Đurđic falu Kőrös községben, Kapronca-Kőrös megyében